Гуардо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтания-Палентина. Занимает площадь 62,83 км². Население — 7297 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 98 км.

Покровителями города считаются святой Антонио де Падуа и святая дева дель Кармен.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del Ayuntamiento
 Información sobre el municipio
 Polígono Industrial de Guardo.
 Unidad de Promoción y Desarrollo.
 Programa Vida y Calidad.
 Fotografías de Guardo
 Blog de la Villa de Guardo 
 Foro Guardense
 Alimentos de Palencia.
 Denominaciones de Origen en Castilla y León
 Información, historia y fotografías de Guardo

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии